Montand d’hier et d’aujourd’hui () — студийный альбом Ива Монтана, вышедший в свет в 1980 году. В числе прочих, в альбом вошла песня «Le mégot» — французский перевод стихотворения Иосифа Алешковского «Окурочек», написанного в конце 50-х — начале 60-х годов. На пластинку  также вошли песни на стихи таких классиков, как Бодлер и Сюлли-Прюдом, и крупных поэтов-современников — Жака Превера и Луи Арагона.

Альбом стал триумфальным возвращением Монтана на большую эстраду после семилетнего перерыва. Помимо Франции, он был выпущен кампаниями Philips и Polygram в Канаде и Японии. В следующем году песни с этого диска исполнялись на концертах в Олимпии, шедших с аншлагом в течение трех месяцев (7.10.1981—3.01.1982), а затем вошли в концертный альбом Olympia 81.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Музыка Франции
Альбомы Ива Монтана